— Російська рок-група, яка позиціонує свою стилістику як Intelligent Visual Rock. Даний стиль є еклектичним з'єднанням візуальних традицій глем- і j-року, а також містить елементи visual kei з акцентом на андрогінності. У плані звучання група об'єднала масу музичних напрямків : індастріал, готик-метал і дарк-ембієнт. Група була утворена в 2002 році.

Особлива увага приділяється зовнішньому вигляду учасників:

 — лідер гурту, Микита шатен.

Склад групи 
Микита шатен (Shatenew) — вокал, вірші, музика, гітара, образи, дизайн одягу і костюмів. Оригінальна ідея, концепція, режисура і глобальне художнє продюсування групи.

Інші учасники групи змінювалися в наступному порядку

2002 Рік
 Chaotic — бек-вокал.
 Lackryx — бас-гітара.
 Green — ударні.

2006 Рік
 Chaotic — бек-вокал.
 STiNGeR — електроніка, семпли, клавіші.
 Lackryx — бас-гітара
 Green — ударні.

'2007 Рік '
 STiNGeR — електроніка, семпли, клавіші, бек-вокал.
 Lackryx — бас-гітара.
 Green — ударні.
 Winter — гітара.

2008 Рік
 STiNGeR — електроніка, семпли, программинг, клавіші, бек-вокал.
 MioMi — бас-гітара, музика.
 Kelly — гітара.
 Ghost — ударні.

2010 Рік (поточний склад)
 MioMi — бас-гітара, музика.
 Kelly — гітара.
 Ghost — ударні.

Історія групи

Ранні роки: 2001—2003 
Найперша група, яку, ще в шкільні роки, зібрав Микита Шатенев, називалася «Блокада». У 2001 році в селищі Совєтський, неподалік від Виборг а, четверо однокласників зібрали групу.
Це були: Микита «Shatenew» шатен (вокал, гітара), Ігор «Lackryx» Ликаренко (бас-гітара, речитатив), Олександр Гречушкін (гітара), Григорій «Green» Архипов (ударні).

У 2002 році колектив записав і випустив невеликим тиражем (500 дисків) демо-альбом «Тихе Генеалогічне Самовираження», що складався з 13 композицій. Тираж незабаром був розпроданий, і групу стали запрошувати на різні заходи, наслідком чого став виступ на декількох опен-ейр ах і клубних концертах, в тому числі і в Фінляндії, в Тампере.

Народження AKADO: 2003—2007 
На початку 2003 року шатен, Ликаренко і Архипов переїжджають в Санкт-Петербург. Після переїзду було прийнято рішення змінити назву групи, так як спочатку воно було вибрано випадково і не відповідало усвідомленої і бажаної концепції групи. Однак повністю міняти його учасникам не хотілося: логотип групи, полюбився як публіці так і самим музикантам, складався з букв її назви. Шатен вичленував з старої назви «Блокада» найприємніше, на його думку, співзвуччя — «Акадо». Йому присвоюються японські ієрогліфи  і . Назва AKADO, таким чином, означає «червоний шлях», учасниками групи в нього вкладено сенс «кривавий шлях». У японській мові, проте, це поєднання ієрогліфів має інше читання і значення:  . Тому група залишає можливість для кожного інтерпретувати слово AKADO для себе, виходячи з цієї множини значень і особистих переваг.

Незабаром, на першому курсі університету, Микита шатен познайомився з Анатолієм «STiNGeR» Рубцовим, розбиратися в великій кількості комп'ютерних та мультимедійних дисциплін, а також займався електронною музикою. Спілкування з ним згодом призвело до вирішення зробити Анатолія директором групи. Одночасно з цим, шатен запросив в групу свого однокурсника Миколи «Chaotic» Загоруйко на роль другого вокаліста. Так в групі вперше з'явився перевантажений вокал (грального).

Шатен визначив напрямком групи «visual rock» і зшив на замовлення свій перший костюм, за власними ескізами. Решта учасників групи відмовилися від візуальної складової у своїх образах. Тим часом, на Петербурзькій студії «DDT» AKADO записали своє перше демо - «animІЗМ». Альбом не надійшов у продаж через поломку комп'ютера, на якому записувався і зберігався матеріал. Водночас був зареєстрований офіційний сайт www.akado-site.com і, Шатеневим і Рубцовим була створена його перша версія.

З часом, усвідомивши успіх образу Шатенева, група погодилася на візуальну складову і він розробив образи і костюми і для всіх інших учасників. Одночасно з цим, колектив записав і опублікував в Інтернеті демо-трек під назвою «Остнофобія».

У 2005 році на невеликий проміжок часу в групі з'явилася клавішниця, DJ Katrin, з якою було відіграно кілька концертів, після чого їх шляху з групою AKADO розійшлися. Згодом DJ Katrin написала кілька ремікс ів на пісні колективу.

У 2006 році було прийнято рішення взяти директора в офіційний склад групи як електронщика і семплера, він і на посаді директора записував звуки та елементи для музики колективу. В оновленому складі група дала ряд концертів, в тому числі і перший концерт групи AKADO в Москві, в нині вже не існуючому «Р-Клубі».

У цей же період часу група, перебуваючи в Петербурзі, розпочала роботу над промо EP-альбомом «Kuroi Aida». Запис проходив на петербурзької студії «Єгоров». У ході запису матеріалу колектив покинув вокаліст Chaotic, який вирішив закінчити займатися музикою і повернутися в своє рідне місто Новосибірськ.

Широка популярність: 2007—2008 
У 2007 році група закінчила роботу над «Kuroi Aida». До складу міні-альбому увійшли пісні «Gilles De La Tourette», «Бо (ль) га», «Kuroi Aida», а також ремікси на останні дві композиції. Також був включений ремікс, який поєднував у собі частини всіх трьох пісень — «Oxymoron». Альбом був викладений в Інтернет для вільного скачування, так як учасники колективу розуміли, що на даному етапі популярності мало хто зацікавиться їх творчістю, а диск буде викладений в Інтернет в поганій якості. Альбом був викачаний з офіційного сайту близько 30 000 разів. У цьому ж році група переїхала в Москву.

Шатен взяв на себе перевантажений вокал крім чистого, у зв'язку з чим прийняв рішення не грати на гітарі під час живих виступів. Так в групі з'явився новий учасник — гітарист Олександр «Vinter» Лагутін. Також частина перевантаженого вокалу довірили Рубцова («STiNGeR»). На роль директора групи прийшла Анна Шафранська, відразу ж організувала для AKADO кілька виступів на московських майданчиках.

Колектив зняв своє перше відео (на пісню «Бо(ль)га») і виступив у кількох містах СНД. Група брала участь у безлічі фотосесій, статті про неї друкувалися в багатьох журналах про музику і андерграундної культурі. Але, незважаючи на все це, в групі постійно розпалювалися відносини. Велика частина групи не розділяла поглядів Микити Шатенева на подальшу стратегію її розвитку, і в результаті, в момент початку запису дебютного альбому, склад AKADO одночасно покинули бас-гітарист Lackryx, барабанщик Green і гітарист Vinter, в результаті чого в групі залишилося тільки два учасники: Shatenew і STiNGeR.

Оновлення складу: 2008—2010 
П'ять місяців група практично не існувала, після чого шатен підписує договір про лінійному продюсуванні з «Diagilev Production», залишивши за собою право художнього та музичного продюсування AKADO. Після довгих пошуків в 2008 році стверджують нових учасників групи: бас-гітариста Артема Козлова, який отримав в групі нікнейм «Miomi», і барабанщика Василя «Ghost» Горшкова. Трохи пізніше гітарист Дмитро «Kelly» Югай був прийнятий в офіційний склад групи.

Шатеневим було відібрано найкраще з старого матеріалу і група знову почала активно репетирувати, переаранжіровав деякі зі старих пісень, і працювати над новим матеріалом. У підсумку, 23 березня 2008 року, на московському концерті в клубі «Б2» був представлений новий склад, концертна програма та образи групи AKADO.

У той же період часу, підписавши договір зі студією звукозапису «Uniphonix», колектив приступив до запису свого нового EP «Oxymoron № 2», в який увійшов заголовний трек «Oxymoron № 2», музику до якого написав Miomi, і бойовик «Dirty Easter».

Крім цих композицій, на диску присутні кілька реміксів, в числі яких була акустична версія пісні «Oxymoron № 2», а також ремікс на цю пісню британського діджея In'r 'Voice, зроблений на лондонській студії Spiral Starship studio . Диск був виданий першим невеликим тиражем в 1000 копій і був повністю розпроданий за місяць.

Також був знятий дебютний відеокліп на пісню «Oxymoron № 2». Зйомками займалася петербурзька компанія «Project Helix», а режисером виступив Євген «Priest». Кліп був представлений на спеціально організованих заходах у Санкт-Петербурзі та Москві і потрапив в ротацію музичних телеканалів. Після цього, група, заручившись підтримкою концертного агентства «SYN Promotion», вирушила в турне «Join The Oxymoron Tour 2008—2009», що складався з трьох частин і охопив понад 30 міст Росії і ближнього зарубіжжя.

На початку 2009 року AKADO починає співпрацю відразу з трьома компаніями: датським виробником музичного обладнання TC Electronic, російським виробником гітарних лампових підсилювачів R'n'R Sound і американським брендом молодіжного одягу Iron Fist. На честь цього, в квітні група вирушила в «Iron Fist Tour 2009». В цей же час, компанія R'n'R Sound випустила передплатну модель гітарного лампового передпідсилювача «AKADO — Kelly R'n'R Signature Model», спеціально розроблену з урахуванням усіх побажань гітариста AKADO, Kelly. Після повернення з туру, колектив надовго влаштувався в студії для запису свого дебютного концептуального альбому, робота над яким на травень 2011 року ще триває. Робоча назва альбому — «AKADO — Convergence|XX XII».

Останні події: 2010 — … 
У березні 2010 року, після довгих обговорень, за обопільною згодою колектив покинув Анатолій «Stinger» Рубцов, який виконував роль електронщика в AKADO з 2006 року. Учасники групи залишилися в добрих стосунках зі своїм колишнім колегою по сцені. На початок 2011 року група була зайнята пошуками нового електронщика.

Факти, що стосуються групи 
 Група була номінована на Премію RAMP 2008 за номінаціями: «Відкриття року», «Кліп року», «Хіт року» і стала фіналісткою Премії в номінації «Відкриття року»newsmusic.ru/news_2_12812.htm  .

 Соліст групи Микита шатен, за результатами голосування «Імена Росії — історичний вибір 2009» увійшов до першої 20-ки персоналій і, в розділі «російський рок та альтернатива» цього конкурсу, посів третє місце. Пізніше, він бере участь у триваючому голосуванні «Імена Росії — історичний вибір 2010», проект, який є альтернативним голосуванню «Ім'я Росії», і відрізняється від нього тим, що всі претенденти в списку висуваються голосуючими, а не заздалегідь визначені організаторами, але особливого успіху в цьому голосуванні він не мав.

 Пісня «Kuroi Aida» з однойменного EP стала саундтреком до серіалу «Татусеві доньки» (канал СТС), із зазначенням в титрах.

 У 2009 році, група AKADO стала офіційним російським представником і хедлайнером американського бренду молодіжного одягу Iron Fist . У цьому ж році, бас-гітарист групи, Miomi був обраний одним з 24-х бас-гітаристів з усього світу  для тестування нового басового підсилювача RH450, виробленого компанією TC Electronic, Данія.

 Група була номінована на премію Moscow Alternative Music Awards 2009 (MAMA) в таких номінаціях як: «Відкриття року» та «Кліп року».

 У 2010 році група уклала контракт з представниками Американського бренду INOX і тепер є офіційною особою компанії в Росії.

 Логотип групи включає два японських ієрогліфа:  і . У кліпі «Oxymoron 2» назву треку спливає переклад назви пісні, написаний вертикальним листом: .

Дискографія 
2004 — Демо: '
 OSTNOFOBIA.

2007 — Kuroi AIDA (EP):
 01 — Gilles De La Tourette
 02 — БО(ЛЬ)ГА
 03 — Kuroi AIDA
 04 — AIDA (DJ_Katrin Laws Of Germany Mix)
 05 — Gods Pain (Max Troid Fitere Remix)
 06 — Oxymoron,
 07 — Voice training (bonus)

2008 — Oxymoron № 2 (EP):
 01 — 001
 02 — Oxymoron № 2
 03 — Dirty Easter
 04 — Oxymoron № 2(Karaoke Version)
 05 — Dirty Easter (Instrumental Version)
 06 — Oxymoron № 2 [Acoustic Mix]
 07 — Thought Overload [B.F. Mix]
 08 — Threeplex In'r' Voice [EBM Remix]

2013 — Osnophobia (Single):
 01 — Osnophobia (Single Version)
 02 — Osnophobia (Instrumental Version)
 03 — Osnophobia (Electronics)
 04 — Osnophobia (Acapella)Невидане:''
 01 — Kuroi AIDA (remix),
 02 — {The First Lady}-mix Oximoron № 2.

 Кліпи 
 БО (ЛЬ) ГА — Home video
 Дебютний кліп — Oxymoron № 2'''

Передісторія кліпу «Oxymoron № 2» 
Шатен:

Нагороди 
 За підсумками 2008 року журналу Dark City, Akado потрапили в число груп у номінації «Відкриття року в Росії».

Посилання 

 сторіночка групи на MySpace 
 Канал групи на YouTube 
 - спільнота групи  на Liveinternet.ru
 - сторіночка групи  на DarkDiary.ru
 
Visual kei
Музичні колективи, що з'явились 2002